Engelse term voor het volbrengen van een bepaalde prestatie of taak.
 Verwerving, het verkrijgen van een sociale positie en status
 Achievement (computerspelterm), het leveren van een prestatie in een spel